Сан-Хусто () — многозначный термин; топоним.

Испания

 Сан-Хусто — муниципалитет в испанской провинции Самора.
  — кладбище в столице Испании городе Мадриде.

Аргентина 

 Сан-Хусто — город, расположенный в муниципалитете Ла-Матанса, в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина). 
 Сан-Хусто — город и муниципалитет в одноимённом департаменте провинции Санта-Фе, административный центр.
 Сан-Хусто — департамент в Аргентине в составе аргентинской провинции Санта-Фе. 
 Сан-Хусто — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.